Het ATP-toernooi van Los Angeles, ook bekend als "Farmers Classic", werd van 23 tot en met 29 juli 2012 gespeeld in de Amerikaanse stad Los Angeles. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Los Angeles Tennis Center op de campus van de UCLA.

Ernests Gulbis, de titelverdediger in het enkelspel, was niet aanwezig. De Belg Xavier Malisse, het jaar ervoor met zijn partner Mark Knowles nog winnaar van het dubbelspel, trad aan met zijn landgenoot Ruben Bemelmans. Het enkelspel werd gewonnen door de Amerikaan Sam Querrey, terwijl de overwinning in het dubbelspel ging naar Malisse/Bemelmans.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Los Angeles
ATP-toernooi van Los Angeles